Whitham je priimek več znanih ljudi:
 John Lawrence Whitham, avstralski general
 James Whitham, angleški dirkač
 Thomas Whitham, angleški vojak